Garrigues ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Garrigues (Hérault) im Département Hérault
 Garrigues (Tarn) im Département Tarn
 Garrigues-Sainte-Eulalie im Département Gard
in Spanien:
 Garrigues (Comarca), Gemeindeverband in der Provinz Lleida

Garrigues ist der Familienname folgender Personen:

 Anabel Medina Garrigues  (* 1982), spanische Tennisspielerin
 Charles Harris Garrigues (1903–1974), US-Schriftsteller und Journalist
 Henry Jacques Garrigues (1831–1912), US-amerikanischer Arzt
 Malvina Garrigues (1825–1904), portugiesisch-deutsche Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:

 Garrigue (Begriffsklärung)